Avrilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Avrilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier
 Avrilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne